Лонгвуд (Ирландия) — город в Ирландии, в графстве Мит.
 Лонгвуд (остров Святой Елены) — посёлок на острове Святой Елены, место ссылки Наполеона Бонапарта.